Risaralda, comune della Colombia nel Dipartimento di Caldas
Risaralda, fiume della Colombia
Dipartimento di Risaralda, dipartimento della Colombia